Николай Иваненко:
 Иваненко, Николай Васильевич (1900—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иваненко, Николай Фёдорович (1837 — после 1910) — келецкий губернатор (1884—1897), тайный советник.